Ромашино — название нескольких населённых пунктов:
 Ромашино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Ромашино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Ромашино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.